Le terme de marquise désigne généralement un  titre de noblesse. La connotation positive de ce mot a été utilisée dans différents domaines.

Nom 
 Marquise de Forez, vicomtesse-consort de Thiers et fille du comte Guigues III de Forez.

Toponymie 
 Marquise, commune située dans le département du Pas-de-Calais, France ;
 Les îles Marquises, archipel de la Polynésie française ;
 Marquise, commune de Terre-Neuve, au Canada.

Bijouterie 
 Marquise, bague d'époque Louis XVI à chaton oblong, couvrant une phalange ;
 Taille marquise, pierre précieuse est une taille en forme de fuseau à 55 facettes.

Gastronomie 
 Marquise, entremets ou dessert glacé (marquise au chocolat) ;
 Marquise, boisson à base de vin de Champagne frappé avec addition d'eau de Seltz et de jus de citron. Une variante de cette recette est à base de vin blanc (sauvignon) ; de jus de citron, de sucre et d'eau gazeuse non sucrée ;
 Marquise, spatule en silicone, aussi appelée maryse souvent utilisée pour racler les plats sans en érafler l'émail.

Architecture 
 Marquise, auvent vitré protégeant une porte, une fenêtre ;
 Par analogie, on appelle également marquise les halles vitrées recouvrant un ou plusieurs quais et voies associées dans les gares de chemin de fer.

Ameublement 
 Marquise, fauteuil large ressemblant à une bergère.

Arts

Théâtre 
 Marquise, nom de Mademoiselle Du Parc, une actrice de la troupe de Molière.

Cinéma 
 Marquise est un film de Véra Belmont.

Musique 
 Les Marquises, album de Jacques Brel ;
 Les Marquises, dernière chanson de l'album susmentionné ;
 Marquise, poème (Stances à Marquise) de Pierre Corneille, mis en musique par Georges Brassens, incluant alors une quatrième strophe écrite par Tristan Bernard ;
 Tout va très bien, Madame la Marquise chanson de Paul Misraki écrite en 1936 pour Ray Ventura.

Voile 
 La marquise (voile) est la plus haute voile d'étai arrière d'un grand voilier (trois-mâts et plus), située au dessus du foc d'artimon entre le grand-mât et le mât d'artimon.